Firth kan syfta på:

 Firth, Idaho
 Firth, Nebraska

Personer
 Charles Harding Firth (1857–1936), en engelsk historiker
 Colin Firth (1960–), en brittisk skådespelare
 David Firth (*1983–), en brittisk animatör och musiker

Se även 
 Firth of Forth
 Firth of Lorn